А́брамс () — англійське прізвище або топонім.

Прізвище 
 Абрамс (прізвище)

Топоніми

Абрамс — місто, штат Вісконсин
 Абрамс — переписна місцевість, штат Вісконсин

Інше 
 M1 «Абрамс» — основний бойовий танк третього покоління у США.